Johannes Christiansen kan syfta på:

 Johannes Christiansen (1809–1854), tysk jurist
 Johannes Christiansen (1850–1913), norsk politiker